Trimmer steht für:

Elektrotechnik:
 Trimmkondensator, variabler Kondensator
 Potentiometer, einstellbarer Widerstand 
Nautik/Aeronautik:
 Trimmer (Gleitschirm), Gerät zur Neigungsveränderung der Kalotte bei Gleitschirmen 
 Kohlentrimmer auf Dampfschiffen
 den für die Trimmung eines Schiffs Verantwortlichen
Schneidtechnik:
 Barttrimmer
 Rasentrimmer
 Trimmmesser
 Trimmer (Buchbinderei)
Zahntechnik:
 Trimmer (Zahntechnik), elektrisch betriebene Schleifscheibe mit Wasserkühlung

Trimmer ist der Familienname folgender Personen:
 Barry Trimmer (* 1958), britischer Neurobiologe
 Joyce Trimmer (1927–2008), kanadische Politikerin
 Sarah Trimmer (1741–1810), englische Autorin 
 Tony Trimmer (* 1943), britischer Autorennfahrer